Ovulo: il gamete femminile nella riproduzione sessuata.
Ovulo: in architettura l'elemento di forma ovoidale che costituisce parte del "kyma ionico" una delle modanature decorate "canoniche".
Ovulo: in botanica è il contenitore della cellula uovo (macrospora) di alcune piante.
Ovulo: nome comune dei funghi:
ovulo buono – Amanita caesarea,
ovulo malefico – Amanita aureola, 
ovulo malefico – Amanita muscaria.

Pagine correlate
 Uovo